Sonipat (district), een district van de Indiase staat Haryana
 Sonipat (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Sonipat